2 miejscowości w Polsce: 
 Żelazkowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. lęborskim, w gminie Nowa Wieś Lęborska 
 Żelazkowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Niechanowo